Кобяки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кобяки — хутор в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Кобяки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Кобяки — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Кобяки — село в Кирсановском районе Тамбовской области.